Arrowhead — filme
 Arrowhead Stadium
 Arrowhead Springs — região censo-designada no estado do Wyoming
 Lake Arrowhead (Califórnia)

Desambiguações de topônimos